20. század, 1901 és 2000 közötti időszak
 Huszadik század (1976), Bernardo Bertolucci filmje
 Huszadik Század (1900–1919), folyóirat
 Huszadikszazad.hu (2008–), online történelmi portál, sajtócikkek 1900. január 1-től